La France ayant comme emblème un coq, « Le Coq enchaîné » a désigné :
 Le Coq enchaîné, un journal clandestin parisien, sous l'occupation allemande, pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Le Coq enchaîné, un groupe de résistants de la région de Lyon, à la même époque.